Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2002 war die vierte Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 18. bis 20. Februar 2002 im hessischen Willingen statt und damit nach 2000 zum zweiten Mal in Deutschland.

Weltmeister wurde der Russe Ilja Kiritschkow, der im Finale seinen Landsmann Aslan Busojew mit 6:2 besiegte. Den dritten Platz belegten der Kasache Emil Mudarissow und der Russe Wladimir Petuschkow. Titelverteidiger Qanybek Saghyndyqow schied im Viertelfinale gegen Busojew aus. Jewgeni Stalew, der Sieger der ersten beiden Weltmeisterschaften, nahm nicht teil. Oliver Ortmann erreichte als bester deutscher Teilnehmer das Achtelfinale und unterlag dem Amerikaner Mike Massey.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2002
Billardveranstaltung 2002
Billardturnier in Willingen (Upland)